A férfi 10 méteres toronyugrást a 2009-es úszó-világbajnokságon július 21-én és 22-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Érmesek

Eredmények
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Források
Rajtlista
Selejtező eredménye
Elődöntő eredménye
Döntő eredménye

F10